Bernardo Vieira de Souza – calciatore brasiliano
 Lucas Vieira de Souza – calciatore brasiliano
 Givanildo Vieira de Souza, noto come Hulk – calciatore brasiliano